Dieter Schulte ist der Name folgender Personen:

*Dieter Schulte (Fußballtrainer) (* 1938), deutscher Fußballtrainer 
Dieter Schulte (Gewerkschafter) (1940–2022), deutscher Gewerkschafter
Dieter Schulte (Politiker) (* 1941), deutscher Politiker (CDU)